

Toponyme 
 Givet, commune des Ardennes.

Patronyme 
 Gaël Givet (1981 -), footballeur français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme